Brave New World Tour foi uma turnê musical da banda britânica Iron Maiden para promover seu álbum Brave New World.

Apresentações 

Referência

Setlist

Links externos 
Site oficial
Datas da Brave New World Tour

Turnês musicais de 2000
Turnês musicais de 2001
Turnês de Iron Maiden